Acheroraptor  è un genere di dinosauro dromaeosauride, vissuto verso la fine del Maastrichtiano in quella che oggi è la famosa Formazione Hell Creek, in Montana, Stati Uniti. Il genere contiene una singola specie, ossia A. temertyorum, che fino al 2015, anno della scoperta dal Dakotaraptor, deteneva il primato di dromeosauride più recente, finora scoperto.

Etimologia 
Il nome generico di Acheroraptor deriva dal greco con Ἀχέρων/"Acheron" ad indicare gli "inferi", in riferimento alla formazione da cui proviene ossia la Formazione Hell Creek, unito al termine latino "raptor" ossia "ladro" o "rapace". Il nome specifico, A. temertyorum onora Louise Temerty, il presidente del Northland Power e del consiglio di amministrazione del Royal Ontario Museum, che per anni ha sostenuto il museo con aiuti finanziari.

Descrizione 

LAcheroraptor era un dromeosauride di taglia media; dal poco materiale fossile scoperto i paleontologi hanno stimato che un esemplare adulto doveva raggiungere una lunghezza compresa tra i 2,50 e i 3 metri, circa 0,80 metri d'altezza alla schiena e pesare circa 40 kg. Il muso era molto diverso da quelli dei grandi dromeosauridi nordamericani, come il Deinonychus e il Dromaeosaurus, infatti, la forma del cranio, lunga e bassa con il muso appiattito lateralmente, lo facevano assomigliare di più ai dromeosauridi asiatici, come lo Tsaagan e il Velociraptor, con cui peraltro condivideva la sottofamiglia.

Come negli altri teropodi, il primo dito del piede era uno sperone. Tuttavia, al contrario della maggior parte dei teropodi, lAcheroraptor (come gli altri dromaeosauridi), camminava su due dita, in particolare sul terzo e quarto dito, i quali sostenevano il peso dell'animale. Il secondo dito,(che rende i dromeosauridi così famosi), era tenuto ritratta dal suolo. Come gli altri dromaeosauridi e i troodontidi, questo dito era dotato d'un artiglio a forma di falcetto relativamente grande, che con molta probabilità veniva usato dall'animale durante la caccia.

È inoltre molto probabile che come quasi tutti dromaeosauridi anche lAcheroraptor possedesse uno strato di piume o protopiume, come i moderni uccelli.

Storia della scoperta 
LAcheroraptor è conosciuta unicamente per il suo olotipo, (ROM 63.777), composto unicamente da un osso mascellare superiore destro e alcuni denti mascellari (alcuni dei quali isolati). Tutti questi fossili sono tuttora conservati al Royal Ontario Museum, in Canada. Entrambi i campioni sono stati raccolti circa quattro metri gli uni dagli altri, nello stesso sedimento faunistico, nella parte superiore della Formazione Hell Creek, del Montana, risalente a circa 65 milioni di anni fa, verso la fine del Maastrichtiano, nel Cretaceo superiore, poco prima della grande Estinzione dei Dinosauri. L'olotipo fu ritrovato il 28 agosto 2009, da alcuni cacciatori di fossili, uno dei quali raccolse vari denti negli anni successivi, i quali furono di grande importanza per determinare alcuni dati geografici dettagliati provenienti dal GPS. Entrambi i campioni sono stati poi acquistati dal Royal Ontario Museum, da un collezionista privato.

Classificazione 

Gli studi sulla posizione filogenetica di Acheroraptor furono portati avanti dal paleontologo americano Evans e dai suoi colleghi, nel 2013, utilizzando diverse matrici di dati. Entrambi gli esemplari di Acheroraptor furono classificati come appartenenti ad un animale che rientrava nel clade di cui facevano parte gli Eudromaeosauria e i Microraptorinae, confermando la sua posizione all'interno della famiglia dei Dromaeosauridae.

Nel 2012, un'analisi filogenetica, classificò Acheroraptor come un componente basale dei dromeosauridi, mettendolo a confronto con dromeosauridi più antichi ma dalle caratteristiche anatomiche affini, quali Velociraptor, Itemirus, Tsaagan e Balaur, classificandolo insieme a quest'ultimi come appartenente alla sottofamiglia dei velociraptorinae.

Di seguito è riportato un cladogramma pubblicato nel 2013 da Evans et al.

Paleobiologia 

LAcheroraptor detiene ancora oggi il primato di dromaeosauride più recente finora ritrovato, specie nella Formazione Hell Creek. La Formazione Hell Creek, risale a 65 milioni di anni fa, ed è datata al Cretaceo superiore, poco prima della grande estinzione del Cretaceo-Paleogene. Nel sito dove sono stati rinvenuti i fossili di Acheroraptor sono stati ritrovati anche molti altri animali e piante.

L'autore principale dello studio, il paleontologo David Evans, il curatore di paleontologia dei vertebrati del Royal Ontario Museum, ha commentato:

Evans ha, inoltre, dichiarato che lAcheroraptor è l'unica specie di dromaeosauride all'interno della Formazione Hell Creek. Da tempo infatti, nella Formazione Hell Creek sono stati ritrovati numerosi denti isolati, che i paleontologi hanno sempre assegnato alla specie Dromaeosaurus albertensis o al genere Saurornitholestes, ma che ora sono stati assegnati al genere Acheroraptor. Tra la fauna dell'Hell Creek dell'epoca, tra i dinosauri teropodi non dromeosauridi, vi sono: tirannosauridi, ornithomimidi, troodontidi, uccelli e oviraptorosaridi. I tirannosauridi presenti nella formazione sono Nanotyrannus e Tyrannosaurus, anche se il primo potrebbe essere un sinonimo di quest'ultimo. Tra gli ornithomimidi vi sono i generi Struthiomimus, Ornithomimus e "Orcomimus". Gli uccelli noti dalla formazione sono invece Avisaurus, Brodavis e due hesperornithoformi. Infine, gli unici due oviraptorosauri presenti nella Formazione Hell Creek, sono Anzu e Leptorhynchos.

Nella Formazione Hell Creek erano presenti anche numerosi ornitischi. I principali gruppi di ornitischi presenti nella formazione erano: ankylosauridi, ornitopodi, ceratopsidi e pachycephalosauri. Gli unici due ankylosauridi noti sono lAnkylosaurus e lEdmontonia. Gli ornitischi più abbondanti sono senza dubbio i ceratopsi come: il Leptoceratops, Tatankaceratops, Torosaurus e il Triceratops che ancora oggi è l'animale più numeroso della Formazione Hell Creek. Tra gli ornitopodi della formazione i più comuni sono il Thescelosaurus e l'adrosauride Edmontosaurus, e forse anche Parasaurolophus. Infine vi sono i quattro pachicephalosauridi; Sphaerotholus, Stygimoloch, Dracorex, e Pachycephalosaurus.

L'ambiente della Formazione Hell Creek era saturo anche di piccoli mammiferi, rettili come lucertole, coccodrilli, tartarughe e serpenti oltre che ad una grande varietà di insetti e pesci. Tutti questi piccoli animali dovevano rappresentare la dieta principale dellAcheroraptor, anche se studi sui denti fossili indicano che questo animale poteva cacciare anche prede più grandi oppure nutrirsi degli avanzi dei pasti di grandi predatori come il Tyrannosaurus.

Note

Voci correlate 
 Dromeosauridae
 Velociraptorinae
 Velociraptor

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Dromeosauridi